Le site des trois bornes est l'unique endroit où se côtoient trois départements de Lorraine (les Vosges, la Meuse et la Meurthe-et-Moselle), ce qui correspond à un tripoint. Le site est matérialisé par trois bornes, une pour chaque département.

Géographie et description 

Les communes frontalières sont (par ordre décroissant de la taille des bornes) :
 Mont-l'Étroit (Meurthe-et-Moselle) à l'est,
 Clérey-la-Côte (Vosges) au sud,
 Sauvigny (Meuse) à l'ouest.

Elles se situent au sommet de la colline de Clérey-la-Côte qui fait partie des Côtes de Meuse, dans la forêt, à plus de 400 mètres d'altitude. Les dégâts de la tempête de 1999 sont encore bien visibles dans les bois environnants.

Histoire 

Avant la Révolution, Sauvigny et Mont-l'Étroit faisaient partie de l'évêché de Toul alors que Clérey-la-Côte appartenait au duché de Lorraine.

Création des départements lorrains à la Révolution 
  : Les États généraux et l'Assemblée constituante décident de la création des départements de la Meurthe, de la Meuse, des Vosges et de la Moselle
  : Création effective des quatre départements.

Annexion d'une partie de la Lorraine par l'Allemagne en 1871 

 (traité de Francfort) : l'Empire allemand gagne en Lorraine une grande partie de la Moselle (sauf l'actuel arrondissement de Briey), une partie de la Meurthe (les arrondissements de Château-Salins et Sarrebourg), une partie des Vosges (canton de Schirmeck et la moitié du canton de Saales), en Alsace tout le Bas-Rhin et une grande partie du Haut-Rhin (l'arrondissement de Belfort exclu). L'ensemble des territoires perdus est appelé Alsace-Lorraine ou Alsace-Moselle.

Les fractions de départements restantes forment le département de Meurthe-et-Moselle (loi du ) et le Territoire de Belfort.

La Lorraine française n'est plus alors constituée que de trois départements : la nouvelle Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Vosges, qui se croisent au Site des trois bornes.

Récupération en 1919 des territoires perdus en 1871 

 (traité de Versailles) : les territoires perdus en 1871 sont rendus à la France ; un nouveau département de la Moselle est reconstitué avec les parties des anciens départements de la Moselle et de la Meurthe cédées à l'Empire allemand, la partie issue des Vosges est intégrée au Bas-Rhin et le Haut-Rhin reste séparé du Territoire de Belfort qui devient un .

Le Site des trois bornes reste l'unique lieu de croisement de trois départements lorrains.

Voir aussi 

 Tripoint
 Vaalserberg où se situe le site des Trois Bornes entre l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas.

Tripoint en France
Géographie du Grand Est
Borne